

Кеннард — місто, штат Індіана
 Кеннард — місто, штат Техас
 Кеннард — селище, штат Небраска